Филмер () — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1916) — малайзийский спортивный стрелок, участник летних Олимпийских игр 1964 года.
  (1895—1979) — австралийский и новозеландский ветеринар, член новозеландского Королевского общества (с 1961).
  (род. 1996) — канадская гребчиха, чемпионка мира в паре с Хиллари Дженссенс (2018).
 Филмер, Роберт (ок. 1588 — 1653) — английский политический философ.
  (1809—1857) — британский политик, член Палаты общин от Уэст-Кента (1838—1857).
  (1835—1886) — британский политик, член Палаты общин от Уэст-Кента (1859—1865) и Мид-Кента (1880—1884), сын 8-го баронета.

См. также